Alagados (canção) — canção da banda brasileira Paralamas do Sucesso
 Alagados ou Uruguai (Salvador) — bairro da península de Itapagipe, em Salvador, mencionado na canção homônima
 Represa dos Alagados — barragem sobre o rio Pitangui, no sul do estado do Paraná

Desambiguação